Zimbabwe está dividido em 8 províncias e 2 cidades com estatuto de província:

 Bulawayo (cidade)
 Harare (cidade)
 Manicalândia
 Maxonalândia Central
 Maxonalândia Oriental
 Maxonalândia Ocidental
 Masvingo
 Matabelelândia Norte
 Matabelelândia Sul
 Midlands

Distritos 
As províncias do Zimbabwe estão subdivididas em 59 distritos: